Rochilles peut désigner :
 le col des Rochilles, un col de montagne en France, dans le massif des Cerces ;
 le seuil des Rochilles, un col de montagne en France, dans le massif des Cerces ;
 le ruisseau des Rochilles, un torrent en France, dans le massif des Cerces ;
 le camp des Rochilles, un camp militaire en France, dans le massif des Cerces ;
 l'ouvrage des Rochilles, des fortifications en France, dans le massif des Cerces.